L' Elitzur Maccabi Netanya è una società cestistica avente sede a Netanya, in Israele. Fondata nel 1959 come Elitzur Netanya, nel 1999, dopo la fusione con l'altra squadra cittadina del Maccabi Netanya ha assunto la denominazione attuale. Gioca nel campionato israeliano.

Cronistoria

Palmarès 
Liga Leumit: 1
2008-2009

Cestisti 

Rashaun Freeman 2013-2014

Allenatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Elitzur Maccabi Netanya